Csehország
 Týniště, település a Dél-plzeňi járásban
 Týniště nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Týniště (Týniště u Malešova), Malešov településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Týniště, Verušičky településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Týniště (Týniště u Zubrnic), Zubrnice településrésze az Ústí nad Labem-i járásban